Plasma kan syfta på

 Plasma – inom fysik ett aggregationstillstånd av materia
 Plasma (interferensmönster) – moirémönster kallas i datorgrafiksammanhang
 Blodplasma – det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats
 Cytoplasma – finns innanför cellens cellmembran

Se även 
 Plasmaskärm
 Protoplasma
 Plasmaskärning